Леонид Баранов:
 Баранов, Леонид Алексеевич (род. 1930) — советский и российский тренер по лыжному двоеборью, заслуженный тренер РСФСР.
 Баранов, Леонид Михайлович (1943—2022) — российский скульптор.
 Баранов, Леонид Тимофеевич (род. 1949) — генерал-лейтенант, начальник Государственного испытательного космодрома МО РФ «Байконур» (1997—2006), лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники (2001).